Епархия Пистои (, ) — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Флоренции, входящей в церковную область Тоскана. В настоящее время епархией управляет епископ .

Клир епархии включает 156 священников (129 епархиальных и 27 монашествующих священников), 23 диаконов, 27 монахов, 227 монахинь.

Адрес епархии: C.P. 273, Via Puccini 29, 51100 Pistoia, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 161 приход в коммунах Тосканы: в провинциях Пистоя, Прато и Флоренция.

Кафедра епископа находится в городе Пистоя в церкви .

Все приходы епархии Пистои объединёны в 10 деканатов.

История 
Епархия Пистои была основана по преданию Святым Ромулом, епископом посланным в Тоскану самим апостолом Петром. После первого епископа кафедру занимал 21 архиерей, неизвестные ни по имени, ни по дате святительства. Структура епархии оформилась между III и V веками.

Следующим за Святым Ромулом епископом, чье имя сохранилось в истории, был епископ Рестальдо в конце VI века. Первоначально епархия Пистои подчинялась непосредственно Святому Престолу.

В средние века епископ Пистои играл важную политическую роль в городской администрации. В 1320 году епископом Эрманно дельи Анастази был низложен Папа Иоанн XXII, обвинявшийся в покровительстве партии белых гвельфов.

10 мая 1419 года епархия вошла в состав митрополии Флоренции.

В 1471 году епископ Донато де Медичи учредил ломбард.

22 сентября 1653 года буллой Redemptoris nostri Папы Иннокентия X епархия Пистои была поставлена в единое управление с епархией Прато.

В 1690 году была создана епархиальная семинария, расширенная в 1720 году и переехавшая в новое помещение в 1783 году.

19 сентября 1786 года при епископе Шпьоне де Риччи в городе был открыт поместный собор, который завершился 28 сентября. На этом соборе епископ способствовал реформе литургии в духе янсенизма, а также аналогичной реформе образования, администрации, доктрины, попытался запретить культ Святого Сердца Иисуса. Собор чуть было не привел к расколу всей Тосканы. В 1790 году, во время отсутствия епископа, капитул Пистои и Прато отменил декреты поместного собора. Спустя 6 лет после тщательного расследования буллой Auctorem Fidei Папы Пия VI 85 тезисов этого собора были осуждены.
После осуждения епископ Шпьоне де Риччи, в 1791 году вернувшийся в епархию, отказался от своих тезисов и представил все на суд понтифика.

25 января 1954 года Папа Пий XII разделил епархию Прато и епархию Пистои буллой Clerus populusque.

Ординарии епархии

Кафедра Пистои 
 Святой  (I) — также епископ Фьезоле;
 21 неизвестный по имени епископ (I — V);
 Рестальдо I (594 — 600);
 Нессорио (623);
 Трачча (626);
 Теодато (641);
 Падетто (668);
 Несторио (683);
 Веджезальдо (698);
 Джованни I (700 — 716);
 Феличе (722);
 Теодозио (730);
 Личинио (754);
 Аббондио (762);
 Джованни II (772);
 Бенедетто (786);
 Гвиллерадо (801 — 812);
 Лампрендо (826);
 Гваспрандо (844);
 Оскизио (853 — 871);
 Астерио (904 — 937);
 Уберто (937);
 Раймбальдо (940);
 Джованни III (951 — 985);
 Антонино (985 — 1011);
 Гвидо I (1012 — 1012);
 Рестальдо II (1012 — 1023);
 Гвидо II (1024 — 1042);
 Мартино (1043 — 1057);
 Sede vacante (1057 — 1067);
 Леоне (1067 — 1085);
 Пьетро Гвиди (15.1.1086 — 8.1.1107) — валломброзианец;
 Ильдебрандо Гвиди (1107 — 1133) — валломброзианец;
 Святой  (1133 — 21.6.1153) — валломброзианец;
 Трачо (1154 — 1166);
 Ринальдо (1167 — 5.5.1189);
 Буоно (1189 — 28.1.1208);
 Соффредо Соффреди I (1208 — 14.12.1210);
 Соффредо Соффреди II (1211);
 Грациано Берлингьери (1223 — 7.1.1250);
 Гвидалосте Верджолези ([20.6.1252 — 21.2.1286);
 Томмазо Андреи (1286 — 29.7.1303);
 Бартоломино Джунтончини Синизбульди (2.11.1303 — 4.12.1307) — назначен епископом Фолиньо;
 Эрманно дельи Анастази (4.12.1307 — 15.8.1321);
 Баронто Риччарди (19.2.1322 — 1348);
 Андреа Чантори (21.10.1349 — 19.9.1356);
  (26.4.1357 — 1370) — августинец;
 Джованни Вивенци (5.7.1370 — 1381) — назначен епископом Червии;
 Блаженный Андреа Франки (1381 — 1400) — доминиканец;
 Маттео Дьяманти (11.3.1400 — 12.12.1425);
 Убертино Альбици (15.5.1426 — 1434) — доминиканец;
 Донато де Медичи (22.6.1436 — 1474);
  (23.12.1474 — 17.9.1518); 
 Лоренцо Пуччи (17.9.1518 — 5.11.1518) — кардинал;
 Антонио Пуччи (5.11.1518 — 8.8.1541) — кардинал;
  (8.8.1541 — 7.12.1546) — назначен епископом Мельфи и Раполлы;
 Франческо да Галльяно (16.1.1547 — 10.12.1559);
 Джованбаттиста Риказоли (14.2.1560 — 21.2.1572);
Алессандро ди Оттавиано де Медичи (9.3.1573 — 15.1.1574) — назначен архиепископом Флоренции, затем избран Папой под именем Льва XI;
 Людовико Антинори (15.1.1574 — 2.12.1575) — назначен архиепископом Пизы;
 Латтанцио Латтанци (2.12.1575 — 11.12.1587);
 Оттавио Аббьози (11.12.1587 — 1599);
 Фульвио Пассерини (19.4.1599 — 11.12.1599);
 Алессандро де Качча (3.7.1600 — 4.9.1649);
 Франческо Нерли (14.2.1650 — 16.12.1652) — назначен архиепископом Флоренции.

Кафедра Пистои и Прато 
  (22.9.1653 — 18.5.1656);
  (28.8.1656 — 11.3.1678);
 Герардо Герарди (1679 — 16.1.1690);
  (16.8.1690 — 7.7.1700) — валломброзианец, назначен архиепископом Флоренции;
  (1700 — 1.1.1701) — назначен архиепископом Пизы;
  (22.11.1702 — 14.10.1713);
  (29.3.1715 — 11.4.1732) — валломброзианец;
  (21.7.1732 — 1776);
  (15.4.1776 — 22.3.1780);
  (19.6.1780 — 13.6.1791);
  (19.12.1791 — 10.2.1803);
  (28.3.1803 — 6.6.1833);
  (23.6.1834 — 24.5.1835);
  (2.10.1837 — 16.2.1849);
  (5.11.1849 — 13.7.1857) — картузианец;
 Sede vacante (1857 — 1867);
  (27.3.1867 — 27.10.1871) — назначен архиепископом Сиены;
  (27.10.1871 — 1.2.1883);
  (15.3.1883 — 27.3.1885) — назначен титулярным епископом Оропуса;
  (27.3.1885 — 18.8.1908);
  (29.4.1909 — 7.10.1915);
  (6.12.1915 — 6.2.1932) — назначен архиепископом Пизы;
  (13.3.1933 — 19.9.1953).

Кафедра Пистои 
  (24.4.1954 — 18.8.1985);
  (27.5.1981 — 4.11.2006);
  (4.11.2006 — 5.04.2014).
  (с 8.10.2014)

Статистика 
На конец 2004 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 98,8 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1949 || 262.103 || 262.403 || 99,9 || 378 || 289 || 89 || 693 ||  || 95 || 791 || 217
|-
| 1970 || 201.919 || 202.238 || 99,8 || 235 || 188 || 47 || 859 ||  || 67 || 549 || 172
|-
| 1980 || 204.221 || 204.965 || 99,6 || 193 || 157 || 36 || 1.058 || 1 || 42 || 439 || 160
|-
| 1990 || 219.100 || 220.400 || 99,4 || 170 || 142 || 28 || 1.288 || 4 || 30 || 349 || 158
|-
| 1999 || 212.885 || 213.685 || 99,6 || 173 || 141 || 32 || 1.230 || 25 || 34 || 254 || 160
|-
| 2000 || 211.000 || 229.000 || 92,1 || 161 || 130 || 31 || 1.310 || 24 || 33 || 275 || 160
|-
| 2001 || 215.000 || 236.111 || 91,1 || 160 || 131 || 29 || 1.343 || 23 || 32 || 240 || 160
|-
| 2002 || 221.300 || 234.912 || 94,2 || 164 || 134 || 30 || 1.349 || 23 || 32 || 227 || 160
|-
| 2003 || 207.861 || 220.861 || 94,1 || 165 || 135 || 30 || 1.259 || 23 || 32 || 224 || 160
|-
| 2004 || 215.000 || 217.515 || 98,8 || 156 || 129 || 27 || 1.378 || 23 || 27 || 227 || 161
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте , страница 
 Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LIII, Venezia 1851, pp. 285–295
 Булла Redemptoris nostri, в Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. XV, pp. 727–731 
 Bolla Clerus populusque, ASS 46 (1954), p. 390 
 Schede storiche delle parrocchie della Diocesi di Pistoia, a cura di Natale Rauty, Pistoia: Cancelleria vescovile, 1986, p. 37-143
 Bruna Bocchini Camaiani, I vescovi toscani nel periodo lorenese
 Giuseppe Maria Guidi, Vita del beato fra Andrea Franchi, Pistoia 1714, pp. 17–18, 98, 102
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 750–751 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 400–401; vol. 2 , p. 258; vol. 3 , p. 275; vol. 4 , p. 281 
 Официальный сайт епархии
 Биография Никколо Пандольфини 
 Биография Лоренцо Пуччи 
 Биография Антонио Пуччи 
 Биография Роберто Пуччи 
 Границы епархии на сайте gcatholic.org

См. также 
 Пистоя
 Собор Святого Зенона (Пистоя)

Пистоя
Пистоя